Rhédey (geslacht)

 Ferenc Rhédey, Hongaars edelman (1560-1621)
 Frans Rhédey, Hongaars edelman (1610-1667)
 Lajos Rhédey, Hongaars politicus (1761-1831)
 Ádám Rhédey, Hongaars politicus (1768-1849)